El nombre Arthur Adams puede hacer referencia a:

Arthur Adams, un médico y naturalista inglés.
Arthur Adams, un historiador estadounidense.
Arthur Adams, un historietista estadounidense.
Arthur Adams, un espía soviético.